La rete – film del 1970 diretto da Gianni Serra
La Rete – partito politico italiano attivo dal 1991 al 1999
La rete – singolo di Francesco Gabbani del 2021